Sandsjö ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Sandsjö (Halland), See in Halland, Schweden
 Sandsjö (Västergotland), See in Västergotland, Schweden

Sandsjö ist der Familienname folgender Personen:
 Otis Sandsjö (* 1987), schwedischer Jazzmusiker